Der botanische Trivialname Bergakazie kann für folgende Pflanzenarten stehen:
Albizia brevifolia 
Brachystegia glaucescens